Allium descendens  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium descendens descrita por L. es el Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon 
Allium descendens descrita por Pall. ex Schult. & Schult.f. es el Allium rotundum de L.

Referencias